Velika nagrada Francije 2018 je osma dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 24. junija 2018 na prenovljenem dirkališču Paul Ricard. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull Racing-TAG Heuer, tretji pa je bil Kimi Räikkönen, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:31,271
|1:30,645
|1:30,029
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:31,776
|1:31,227
|1:30,147
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:31,820
|1:30,751
|1:30,400
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:31,531
|1:30,818
|1:30,705
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:31,910
|1:31,538
|1:30,895
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:31,567
|1:30,772
|1:31,057
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:32,394
|1:32,016
|1:32,126
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:32,538
|1:32,055
|1:32,635
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:32,169
|1:31,510
|1:32,635
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:32,083
|1:31,472
|brez časa
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:32,786
|1:32,075
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:32,949
|1:32,115
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:32,692
|1:32,454
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:32,447
|1:32,460
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:32,804
|1:32,820
|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:32,976
|
|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
|1:33,025
|
|
|align="center"|20
|-
!18
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|1:33,162
|
|
|align="center"|17
|-
!19
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:33,636
|
|
|align="center"|18
|-
!20
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:33,729
|
|
|align="center"|19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|53
|1:30:11,385
|align="center"|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|53
| +7,090
|align="center"|4
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|53
| +25,888
|align="center"|6
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|53
| +34,736
|align="center"|5
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|53
| +1:01,935
|align="center"|3
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|53
| +1:19,364
|align="center"|9
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|53
| +1:20,632
|align="center"|2
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|53
| +1:27,184
|align="center"|7
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|53
| +1:31,989
|align="center"|12
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|53
| +1:33,873
|align="center"|8
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|52
| +1 krog
|align="center"|10
|
|-
!12
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|52
|+1 krog
|align="center"|17
|
|-
!13
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|52
|+1 krog
|align="center"|15
|
|-
!14
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
|52
|+1 krog
|align="center"|20
|
|-
!15
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|52
|+1 krog
|align="center"|18
|
|-
!16
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|50
|Vzmetenje
|align="center"|16
|
|-
!17
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|48
|Predrta guma
|align="center"|19
|
|-
!Ods
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|27
|Motor
|align="center"|13
|
|-
!Ods
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|0
|Trčenje
|align="center"|11
|
|-
!Ods
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|0
|Trčenje
|align="center"|14
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici

Formula 1 sezona 2018
2018